Владимир Николаевич Крюков
 Крюков, Владимир Николаевич (1902—1960) — советский композитор.
 Крюков, Владимир Николаевич (род. 1925) — советский гребец, призёр Олимпийских игр 1952 года.